Хавијер Рохо Гомез има више значења:

 Хавијер Рохо Гомез (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез, Ла Есперанза (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез, Пунта Аљен (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез, Пунта Аљен (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез, Новара (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику